Tractat de Lió de 1288 , signat per Sanç IV de Castella i Felip IV de França.
  Tractat de Lió de 1501 , acord en què es va pactar el matrimoni de la filla de Lluís XII de França, Claudia, amb el fill de Felip I de Castella, Carles. Va ser confirmat pel tractat de Trento del mateix any i pel tractat de Blois de 1504.
  Tractat de Lió de 1503 , pel qual Felip I de Castella va cedir el Regne de Nàpols a Lluís XII de França en un intent per resoldre la guerra de Nàpols, i que el seu sogre Ferran II d'Aragó es va negar a ratificar.
  Tractat de Lió de 1504 , pel qual França cedia a Espanya el Regne de Nàpols després de la derrota de l'exèrcit francès per les tropes de Gonzalo Fernández de Còrdova.
  Tractat de Lió de 1601 , signat per Espanya, França i Savoia per posar fi al conflicte franco- savoià.
  Tractat de Lió de 1930 , acord internacional sobre guerra submarina.